Ponheimer ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Otto Ponheimer (um 1686–1743), österreichischer Sänger und Musiker 
 Karl Ponheimer (1770–1806), österreichischer Musiker 

 Otto Heinrich Ponheimer (1729–1796), österreichischer Violinist